Thimm est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1987-), joueur allemand de basket-ball ;
  (1958-), scientifique allemande en communication ;
  (1974-), femme politique allemande ;
  (1939-2020), footballeur allemand ;
  (1954-), pédagogue social et professeur allemand ;
  (1931-1980), journaliste et écrivaine allemande ;
  (1969-), journaliste allemande ;
  (1981-), basketteur allemand ;
 Norbert Thimm (1949-), basketteur allemand ;
 Philip Thimm (1980-), joueur allemand de hockey sur glace ;
  (1987), multi-instrumentiste, arrangeur, producteur et compositeur allemand ;
 Ute Thimm (1958-), athlète allemand ;
  (1936-2006), éducateur handicapé allemand.

Divers 
 , fabricant et fournisseur allemand d'emballages de transport.

Patronyme allemand